Маккавейский — фамилия. Известные носители:

 Маккавейский, Николай Корнильевич (1864—1919) — русский православный писатель, профессор Киевской духовной академии.
 Маккавейский, Владимир Николаевич (1893—1920) — русский поэт-символист и переводчик.

См. также 
 Маккавеев